Фердинандо Бібієна, повне ім'я Фердинандо Галлі да Бібієна (; 18 серпня, 1656, Болонья — 3 січня, 1743) — італійський архітектор, художник та театральний декоратор доби бароко.
 Франческо Галлі Бібієна (; 12 грудня, 1659, Болонья — 20 січня, 1739) — італійський театральний архітектор.
 Галлі да Бібієна () — родина італійських театральних декораторів і архітекторів 17-18 століть.

Посилання